

Patronyme 

Yego est un patronyme d'origine kényane, notamment porté par :
 Alfred Yego, athlète kényan, spécialiste du demi-fond ;
 , athlète kényan, spécialiste du 400 mètres haies ;
 Hillary Yego, athlète kényan, spécialiste du 3000 mètres steeple ;
 John Yego, devenu ensuite Belal Mansoor Ali, athlète kényan puis bahreïni, spécialiste du demi-fond ;
 Julius Yego, athlète kényan, spécialiste du javelot ;
 , athlète kényan, spécialiste des courses de fond et du marathon.

Autres 
 Yégo, réseau français de transport en commun, dans la communauté de communes de Maremne-Adour-Côte-Sud (département des Landes).
 Yego, opérateur de mobilité dans les villes de Bordeaux, Barcelone, Valence.

Voir aussi 
 , autre patronyme d'origine kényane

Patronyme kényan